Вільяр () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анхель Марія Вільяр — іспанський футболіст
 Іван Вільяр — іспанський футболіст
 Хосе Альварес дель Вільяр — мексиканський іхтіолог
 Хуан Вільяр — іспанський футболіст
 Хусто Вільяр — парагвайський футболіст

Див. також 
 Віляр